Yankee Doodle és una cançó anglo-estatunidenca que té el seu origen en la Guerra dels Set Anys. Amb el pas del temps s'ha convertit en un emblemàtic tema dels Estats Units.

Lletra 

Guerra dels Set Anys
Himnes
Cançons en anglès
Música dels Estats Units
Música del Regne Unit